Hortonia, maleni biljni rod iz porodice boldovki, dio reda lovorolike kojemu pripadaju 3 vrste grmova i drveća sa Šri Lanke

Ispitivanjem svih triju vrsta ovog roda ustanovljeno je da diklorometanski ekstrakti njihovih listova, kore i korijenja imaju larvicidno (na komarce) i antifugalno djelovanje.

Vrste 
 Hortonia angustifolia (Thwaites) Trimen
 Hortonia floribunda Wight ex Arn.
 Hortonia ovalifolia Wight

Izvori 

Boldovke